Slovenija:
 Stržišče (Sevnica, Slovenija), naselje u sastavu općine Kamnik
 Stržišče (Tolmin, Slovenija), naselje u sastavu općine Tolmin